Phelix steht für:
 ein Hochgeschwindigkeits-Chip, siehe Phelix (Chip)

Phelix als Abkürzung steht für:
 Petawatt High Energy Laser for Heavy Ion Experiments, ein Hochenergie- und Hochleistungs-Lasersystem
 Physical Electricity Index, Stromindex für Deutschland und Österreich an der Strombörse European Energy Exchange

PHELIX